Тример (авіація) — стабілізатор для човнів і літаків
 Тример (електроніка) — конденсатор з ручним регулюванням ємності
 Тример (перукарство) — машинка для підстригання волосся
 Тример (садівництво) — інструмент для підкосу трави
 Тример (хімія) — олігомер, який складається з трьох мономерів